Санкт-Йохан (Санкт-Йоханн) или Санкт-Иоганн () — топоним:

Топонимы

Ойконимы (астионимы и комонимы)

Австрия 
 Санкт-Иоганн-ам-Тауэрн — бывшая община в федеральной земле Штирия, Австрия.
 Санкт-Иоганн-им-Понгау — город в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.
 Санкт-Иоганн-ин-Тироль — ярмарочная община в федеральной земле Тироль, Австрия.

Германия 
 Санкт-Йохан (Майен) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

 Санкт-Йохан (Рейнхессен) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.